Хуа́н Берна́т Вела́ско (; 1 марта 1993, Кульера, Валенсия) — испанский футболист, защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Выступал за сборную Испании.

Биография 
Родился в пригороде Валенсии, в 2000 году поступил в академию одноименного футбольного клуба. Более 10 лет обучался футбольному искусству в стане «летучих мышей», пока летом 2010 года не получил приглашение в первую команду. Хуан засветился в нескольких встречах на предсезонных сборах, а затем был переведён в основной состав. Несмотря на обещания тренеров Бернат так и не успел дебютировать в основе «Валенсии» и сезон доигрывал в резерве.

Клубная карьера 
Следующее межсезонье также принимал участие в предсезонных играх основного состава. Удачная игра молодого полузащитника обратила на себя внимание тренерского штаба, после ухода сразу двух — Хуана Маты и Висенте — кандидатов на место основного левого полузащитника, нуждавшегося в достойной замене. 27 августа 2011 года Хуан Бернат провёл свой первый официальный матч за «Валенсию», в стартовом матче чемпионата Испании против «Расинга» (4:3), выйдя в основном составе. В сезоне 2011/12 изредка попадал в основу «Валенсии», однако прогресс Берната был на лицо. Испанец переквалифицировался из полузащитника в типичного защитника и вскоре застолбил за собой левую бровку обороны валенсийской команды. Во второй половине чемпионата окончательно был переведен в основу «Валенсии». 26 января 2012 года Бернат впервые провёл полный матч за «Валенсию» в кубке Испании против «Леванте». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу Валенсии, Хуан в этом матче отметился голевой передачей. В этом сезоне Хуан забил 8 голов за резерв, а в основе отметился одним голевым пасом в матче предпоследнего тура против «Бетиса».

В сезоне 2012/13 продолжал выходить преимущественно на замены, не сыграв ни один полноценный матч. 28 января 2013 Хуан забил свой первый гол за основную команду, поразив ворота «Льягостера» в рамках Кубка Испании. После очередной распродажи, устроенной «Валенсией» летом 2013 года, получил реальный шанс заиграть за первую команду.

«Бавария» 
Летом 2014 года перешёл в мюнхенскую «Баварию» прежде всего на случай травм, дисквалификаций или игровых проблем ведущего левого защитника Давида Алабы, но неожиданно для себя начал сезон в качестве игрока основы, стартовав в Бундеслиге в матче против «Вольфсбурга». С этого времени почти всегда выходит в стартовом составе на месте левого защитника. Первый официальный гол забил во втором круге Бундеслиги в матче против «Вольфсбурга» 30 января 2015 года. В этом матче мюнхенцы проиграли волкам со счётом 4:1.

31 августа 2018 года игрок перешёл в французский клуб «Пари Сен-Жермен». В своём первом же сезоне испанский фулбек выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Карьера в сборной 
В составе юношеской (до 17 лет) сборной Испании Хуан Бернат стал серебряным призёром чемпионата Европы (вместе со своим одноклубником Пако Алькасером).

Достижения 
«Бавария»
 Чемпион Германии (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Германии: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Германии: 2017/18, 2018/2019

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2019, 2022

Сборная Испании (до 17 лет)
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2010

Сборная Испании (до 19 лет)

Чемпион Европы

Статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»